Als Hamuli (Singular Hamulus, latein. für „Häkchen“) werden verschiedene häkchenartige Strukturen bezeichnet:

 die Flügelhäkchen der Insekten, siehe Hamulus.
 die Sprunggabel der Springschwänze.
 hakenförmige Fortsätze bei einigen Knochen, z. B. beim Hakenbein des menschlichen Handgelenks (Hand).
 fädige Verbindungsstruktur zwischen dem Kleborgan und den Pollinien bei Orchideen.